Fredette ist der Familienname von:

 Carol Fredette, (1945–2021), US-amerikanische Jazzsängerin
 Jimmer Fredette (* 1989),  US-amerikanischer Basketballspieler